Holmevatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Holmevatten (Krokstads socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (10,1 ha)
Holmevatten (Spekeröds socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (7,59 ha)
Holmevatten (Ucklums socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (1,8 ha)
Holmevatten (Ödsmåls socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (14,1 ha)
Lilla Holmevatten (Jörlanda socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (1,5 ha)
Lilla Holmevatten (Krokstads socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (21,8 ha)
Lilla Holmevatten (Västerlanda socken, Bohuslän), sjö i Edets kommun,  (4,85 ha)
Stora Holmevatten (Jörlanda socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (33,9 ha)
Stora Holmevatten (Krokstads socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (1,1 km²)
Stora Holmevatten (Romelanda socken, Bohuslän), sjö i Kungälvs kommun,  (5,5 ha)
Stora Holmevatten (Ucklums socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (37,9 ha)
Stora Holmevatten (Västerlanda socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun,  (5,82 ha)

Se även
Holmevattnet
Holmvattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn